Kessel steht für:

 Behälter und Gefäße
 Braukessel, siehe Würzepfanne
 Dampfkessel, geschlossenes Gefäß zur Erzeugung von Wasserdampf oder Heißwasser; Druckbehälter
 Heizkessel, eine Vorrichtung zum Erhitzen meist von Wasser 
 Hexenkessel, mythologisches Gefäß
 Kochkessel, ein Küchengerät, siehe dort auch Wortherkunft
 Rührkessel, ein verfahrenstechnischer Apparat, der aus Rührwerk und Gefäß besteht
 Waschkessel oder Bütte, ein Gefäß zum Reinigen der Wäsche
 eine allseitig umschlossene Geländeform, siehe Gelände#Idealisierte Geländeformen
 Talkessel, ein von Bergen ringsum eingeschlossenes Tal
 in der Jägersprache
 den Hauptraum in einem Dachs- oder Fuchsbau, siehe Europäischer Dachs#Verhalten und Rotfuchs#Bauanlage
 das Lager einer Wildschweinrotte, siehe Wildschwein#Ruheverhalten
 jagdlich einen von Jägern und Treibern gebildeten Kreis, in den das Wild getrieben wird, siehe Jagd#Gesellschaftsjagd
 Ort, an dem eine Kette Rebhühner lagert oder hudert
 Polizeikessel, das Einkreisen einer Menschengruppe durch die Polizei
 Kesselschlacht, den Einschluss von Truppen oder Truppenteilen im Feindgebiet
 das Mundstück beim Blechblasinstrument, siehe Instrumentenmundstück
 der Korpus einer Kesseltrommel
 Kessel (Einheit), ehemalige Maßeinheit
 Kessel (Unternehmen), deutsches Unternehmen

Ortschaften:
 Kessel (Goch), Ortsteil der Stadt Goch, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Kessel (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Kessel (Limburg), an der Maas gelegene Ortschaft in der niederländischen Provinz Limburg
 Kessel (Nordbrabant), ehemalige Gemeinde in der niederländischen Provinz Nordbrabant
 Kessel-Lo, Ort in Belgien
 Kessel (Flandern), Ort in der belgischen Gemeinde Nijlen
 Kessel, Teil des Ortsteils Maren-Kessel der Gemeinde Lith, Niederlande
 Kessel, frühere deutsche Bezeichnung des Ortsteils Kotel der nordböhmischen Kleinstadt Osečná (Oschitz) in Tschechien

Andere geografische oder historische Objekte:
 Kessel (Ammergebirge), ein bis zu 1827 m (Vorderscheinberg) hoher Naturraum im Ammergebirge
 Kessel Island, Insel in Westaustralien
 Kessel (Brehmbach), linker Zufluss des Brehmbachs vor Brehmen, Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kessel (Donau), linker Zufluss der Donau bei Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kessel, oberer Teil des Tals zwischen Bergsteig, Stadt Fridingen an der Donau und Mühlheim an der Donau, beide im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg; weiter abwärts Ostertal genannt 
 Kessel (Königssee), eine Bootshaltestelle am Königssee
 Grafschaft Kessel, eine ehemalige Grafschaft in der heutigen niederländischen Provinz Limburg und Nordrhein-Westfalen

Personen bzw. Familien:
 Kessel (thüringisches Adelsgeschlecht), das aus Thüringen stammende Adelsgeschlecht von Kessel
 Grafen von Kessel aus der mittelalterlichen Grafschaft Kessel
 Kessel genannt Bormann, westfälisches Adelsgeschlecht
 Kessel von Bergen, das Adelsgeschlecht Kessel von Bergen oder von dem Berge genannt Kessel im Westerwald
 Kessel (Familienname), siehe dort zu Namensträgern

Siehe auch:
 Großer Kessel
 Van Kessel
 Katzelmacher
 Kessels